Westphalia kan syfta på:

 Westphalia, Iowa – en ort i Shelby County
 Westphalia, Kansas – en ort i Anderson County
 Westphalia, Michigan – en ort i Clinton County
 Westphalia, Missouri – en ort i Osage County
 930 Westphalia – en asteroid i huvudbältet
 Westphalia Creek – ett vattendrag i Australien